

Nom commun 

LOU est un nom qui peut désigner :
 Lou, une loge lunaire de l'astronomie chinoise;
 le lou, une langue des îles de l'Amirauté.

Acronyme 

LOU est un acronyme qui peut désigner :
  ;
 Local Operating Unit, une organisation qui attribue les legal entity identifier dans le cadre de l'identification des entités juridiques impliquées dans les transactions financières.

Code 
LOU est un code qui peut désigner :
 .

lou est un code qui peut désigner :
 créole louisianais, selon la codification ISO 639-3 des langues.

Nom propre

Toponymes 

 Lou, un village du département et la commune urbaine de Gaoua dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Lou, une commune rurale du département de Sapouy au Burkina Faso.
 Castéra-Lou, une commune française située dans le nord du département des Hautes-Pyrénées
 Lac du Lou, sur la commune de 73440 Les Belleville, proche du domaine skiable des Menuires

Surnom et prénom

Pseudonyme

Chanteuse 

 Lou, une chanteuse, auteur compositeur interprète de la scène musicale indépendante française ;
 Lou (née en 2004), une chanteuse et comédienne française ;
 Lou, une chanteuse allemande ;
 Camille Lou, de son vrai nom Camille Houssière (1992-), chanteuse, auteure-compositrice-interprète et musicienne française.
 Lou Doillon une autrice-compositrice-interprète, franco-britannique.

Musicien 

 Lou Deprijck (1946-), un musicien belge ;

Femme de lettres 

 Lou Lubie, une femme de lettres et illustratrice française travaillant sur la création collective ;

Œuvres 

 Lou, une série en bande dessinée de Berck ;
 Lou, un film australien réalisé par Belinda Chayko et sorti en 2010 ;
 Lou !, une série en bande dessinée de Julien Neel ;
 Lou !, une série d'animation basée sur la bande dessinée du même nom ;
 Lou ! Journal infime, un film basé sur la bande dessinée du même nom ;
 Poèmes à Lou, des poèmes de Guillaume Apollinaire ;
 Little Lou, un livre de Jean Claverie ;
 Lou, un court métrage réalisé par Dave Mullins sorti en 2017.
 Lou, un film américain de Anna Foerster sorti sur Netflix en 2022

Entreprise 
 Lou, une marque française de lingerie
Abréviation